Ponzio II di Tolosa – sovrano franco, conte di Tolosa e conte di Nîmes e d'Albi dal 978 alla sua morte
 Ponzio II di Empúries – nobile franco, conte di Empúries dal 1116 sino alla morte